Тоггенбург () — виборчий округ у Швейцарії в кантоні Санкт-Галлен (адміністративні округи в даному кантоні відсутні).

Громади

Примітки 

Округи кантону Санкт-Галлен
Тоггенбург